

W Polsce
 Bereźnica – potok w Bieszczadach, lewy dopływ w Sanu
 Bereźnica – dawna nazwa wsi Bereżnica w województwie lubelskim, w powiecie hrubieszowskim, w gminie Horodło
 Bereźnica Niżna – poprzednia nazwa opuszczonej wsi Bereżnica Niżna na terenie powiatu Leskiego
 Bereźnica Wyżna – poprzednia nazwa wsi Bereżnica Wyżna w powiecie Leskim

Na Ukrainie
 Bereźnica – wieś na Ukrainie, w  obwodzie iwanofrankiwskim, w rejonie kałuskim
 Bereźnica – wieś na Ukrainie, w obwodzie iwanofrankiwskim, w rejonie wierchowińskim
 Bereźnica – wieś na Ukrainie, w obwodzie lwowskim, w rejonie samborskim
 Bereźnica – wieś na Ukrainie, w obwodzie lwowskim, w rejonie stryjskim
 Bereźnica – wieś na Ukrainie, w obwodzie lwowskim, w rejonie żydaczowskim
 Bereźnica – wieś na Ukrainie, w obwodzie rówieńskim, w rejonie dąbrowickim